Шляхтуров — русская фамилия. Известные носители:
 Шляхтуров, Александр Васильевич (род. 1947) — российский военачальник, генерал-полковник, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
 Шляхтуров, Пётр Петрович (1911—1960) — младший сержант, Герой Советского Союза.